Подмостки — многозначный термин:

 Помост, часть строительных лесов.
 Театральная сцена.
 Подмостки — топоним.

См. также 
 Мостки